Aceasta este lista comunelor din Norvegia, ordonate alfabetic după provincie, care la rândul lor sunt și ele ordonate alfabetic.

Akershus 

Asker
Aurskog-Høland
Bærum
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Frogn
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Rælingen
Skedsmo
Ski
Sørum
Ullensaker
Vestby
Ås

Aust-Agder 

Arendal
Birkenes
Bygland
Bykle
Evje og Hornnes
Froland
Gjerstad
Grimstad
Iveland
Lillesand
Risør
Tvedestrand
Valle
Vegårshei
Åmli

Buskerud 

Drammen
Flesberg
Flå
Gol
Hemsedal
Hol
Hole
Hurum
Kongsberg
Krødsherad
Lier
Modum
Nedre Eiker
Nes
Nore og Uvdal
Ringerike
Rollag
Røyken
Sigdal
Øvre Eiker
Ål

Finnmark 

Alta
Berlevåg
Båtsfjord
Gamvik
Hammerfest
Hasvik
Karasjok
Kautokeino
Kvalsund
Lebesby
Loppa
Måsøy
Nesseby
Nordkapp
Porsanger
Sør-Varanger
Tana
Vadsø
Vardø

Hedmark 

Alvdal
Eidskog
Elverum
Engerdal
Folldal
Grue
Hamar
Kongsvinger
Løten
Nord-Odal
Os
Rendalen
Ringsaker
Stange
Stor-Elvdal
Sør-Odal
Tolga
Trysil
Tynset
Våler
Åmot
Åsnes

Hordaland 

Askøy
Austevoll
Austrheim
Bergen
Bømlo
Eidfjord
Etne
Fedje
Fitjar
Fjell
Fusa
Granvin
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Lindås
Masfjorden
Meland
Modalen
Odda
Os
Osterøy
Radøy
Samnanger
Stord
Sund
Sveio
Tysnes
Ullensvang
Ulvik
Vaksdal
Voss
Øygarden

Møre og Romsdal 

Aukra
Aure
Averøy
Eide
Frei
Fræna
Giske
Gjemnes
Halsa
Haram
Hareid
Herøy
Kristiansund
Midsund
Molde
Nesset
Norddal
Rauma
Rindal
Sande
Sandøy
Skodje
Smøla
Stordal
Stranda
Sula
Sunndal
Surnadal
Sykkylven
Tingvoll
Ulstein
Vanylven
Vestnes
Volda
Ørskog
Ørsta
Ålesund

Nordland 

Alstahaug
Andøy
Ballangen
Beiarn
Bindal
Bodø
Brønnøy
Bø
Dønna
Evenes
Fauske
Flakstad
Gildeskål
Grane
Hadsel
Hamarøy
Hattfjelldal
Hemnes
Herøy
Leirfjord
Lurøy
Lødingen
Meløy
Moskenes
Narvik
Nesna
Rana
Rødøy
Røst
Saltdal
Sortland
Steigen
Sømna
Sørfold
Tjeldsund
Træna
Tysfjord
Vefsn
Vega
Vestvågøy
Vevelstad
Vågan
Værøy
Øksnes

Nord-Trøndelag 

Flatanger
Fosnes
Frosta
Grong
Høylandet
Inderøy
Leka
Leksvik
Levanger
Lierne
Meråker
Mosvik
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nærøy
Overhalla
Røyrvik
Snåsa
Steinkjer
Stjørdal
Verdal
Verran
Vikna

Oppland 

Dovre
Etnedal
Gausdal
Gjøvik
Gran
Jevnaker
Lesja
Lillehammer
Lom
Lunner
Nord-Aurdal
Nord-Fron
Nordre Land
Ringebu
Sel
Skjåk
Søndre Land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
Vang
Vestre Slidre
Vestre Toten
Vågå
Østre Toten
Øyer
Øystre Slidre

Oslo

Østfold 

Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Jeløy
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Rogaland 

Bjerkreim
Bokn
Eigersund
Finnøy
Forsand
Gjesdal
Haugesund
Hjelmeland
Hå
Karmøy
Klepp
Kvitsøy
Lund
Randaberg
Rennesøy
Sandnes
Sauda
Sokndal
Sola
Stavanger
Strand
Suldal
Time
Tysvær
Utsira
Vindafjord

Sogn og Fjordane 

Askvoll
Aurland
Balestrand
Bremanger
Eid
Fjaler
Flora
Førde
Gaular
Gloppen
Gulen
Hornindal
Hyllestad
Høyanger
Jølster
Leikanger
Luster
Lærdal
Naustdal
Selje
Sogndal
Solund
Stryn
Vik
Vågsøy
Årdal

Sør-Trøndelag 

Agdenes
Bjugn
Frøya
Hemne
Hitra
Holtålen
Klæbu
Malvik
Meldal
Melhus
Midtre Gauldal
Oppdal
Orkdal
Osen
Rennebu
Rissa
Roan
Røros
Selbu
Skaun
Snillfjord
Trondheim
Tydal
Ørland
Åfjord

Telemark 

Skien
Porsgrunn
Bamble
Notodden
Kragerø
Nome
Tinn
Bø
Sauherad
Drangedal
Vinje
Seljord
Kviteseid
Tokke
Siljan
Hjartdal
Nissedal
Fyresdal

Troms 

Balsfjord
Bardu
Berg
Bjarkøy
Dyrøy
Gratangen
Harstad
Ibestad
Karlsøy
Kvæfjord
Kvænangen
Kåfjord
Lavangen
Lenvik
Lyngen
Målselv
Nordreisa
Salangen
Skjervøy
Skånland
Storfjord
Sørreisa
Torsken
Tranøy
Tromsø

Vest-Agder 

Audnedal
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Kristiansand
Kvinesdal
Lindesnes
Lyngdal
Mandal
Marnardal
Sirdal
Songdalen
Søgne
Vennesla
Åseral

Vestfold 

Andebu
Hof
Holmestrand
Horten
Lardal
Larvik
Nøtterøy
Re
Sande
Sandefjord
Stokke
Svelvik
Tjøme
Tønsberg

Localități din Norvegia după provincie